Das Mixed der French Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Lori McNeil und Jorge Lozano.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Mixed
1989